Икскуль фон Гильденбанд - немецкая фамилия. Известные носители:

 Икскуль фон Гильденбанд, Варвара Ивановна  (1850—1928) — русский общественная деятельница, писательница, переводчик и издатель, сестра милосердия, благотворительница.
 Икскуль фон Гильденбанд, Карл Петрович (1817—1894) — дипломат Российской империи, посол в Италии. Барон, действительный тайный советник (с 1886).

См. также 
 Икскуль
 Гильденбанд